Nakamura steht für:
 Nakamura (Familienname), ein japanischer Familienname
 (4219) Nakamura, ein Asteroid des Hauptgürtels

Nakamura ist der Name folgender Orte in Japan:
 Nakamura (Kōchi), Stadt in der Präfektur Kōchi, heute Shimanto (Kōchi)
 Nakamura (Han), Lehen in der heutigen nördlichen Region Hamadōri
 Nakamura (Shinano), Lehen in der früheren Provinz Shinano
 Nakamura (Tosa), Lehen in der früheren Provinz Tosa mit Sitz in der gleichnamigen Stadt
 Nakamura (Nagoya), Stadtbezirk in der Stadt Nagoya in der Präfektur Aichi
 Nakamura (Sōma), Stadt in der Präfektur Fukushima, heute der zentrale Bereich in der Stadt Sōma